Pour la fête des amoureux, voir « Fête de la Saint-Valentin ». 
 Pour les lieux et édifices, voir .

Saint Valentin désigne plusieurs saints chrétiens :
 Valentin de Rome († vers 268), martyr sous l'empereur Claude II le Gothique ; fêté le 14 février.
 Valentin de Terni († vers 269), ou Valentin de Campanie ou Valentin Ier, prêtre martyr, aurait été évêque de Terni, patron des amoureux ; fêté le 14 février.
 Valentin († 304), et le diacre Hilaire, martyrs à Viterbe en Italie ; fêtés localement le 3 novembre  
 Valentin de Ravenne (), martyr à Ravenne ; fêté le 16 décembre.
 Valentin de Trèves (), évêque de Trèves et de Tongres.
 Valentin ou Valentinus quatrième évêque de Strasbourg au (). 
 Valentin de Passau († v. 475), évêque et missionnaire en Rhétie.
 Valentin de Griselles († 547), prêtre catholique et confesseur à Griselles près de Langres en Bourgogne ; fêté localement le 4 juillet.
 Valentin Berrio Ochoa († 1861), dominicain espagnol, missionnaire aux Philippines, puis au Vietnam, dont il devient le vicaire apostolique en 1858 ; arrêté, il est décapité en même temps que saint Jérôme Hermosilla ; canonisé en 1988, avec les martyrs du Vietnam.

Il s’agit également de la fête de l’amitié. L’occasion de rappeler à ses amis qu’ils comptent pour nous.

Voir aussi 
Valentin désigne aussi deux bienheureux :
 Valentin Paquay (✝ 1905), prêtre franciscain belge, béatifié le 
 Vincent dit Valentin Jaunzaras Gomez (✝ 1936), prêtre, membre du Tiers-ordre de Saint-François, martyr à Montserrat en Catalogne (Espagne) en 1936, un des huit martyrs de la guerre civile espagnole.

Notes et références 

Valentin